Анастаси́у () — греческая фамилия. Известные носители:

 Анастасиу, Константинос (род. 1999) — кипрский футболист.
 Анастасиу, Николаос (в монашестве Ангел; род 1950) — греческий иерарх, митрополит Авлонский.
 Анастасиу, Рафаил (род. 1997) — кипрский футболист.
 Анастасиу, Яннис (род. 1973) — греческий футболист.

Топоним 
 Анастасиу — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу-ду-Сул.